

Personen
Robin Page (1932-2015), een schilder en performanceartiest die ook onder de naam Bluebeard werkte

Films
Bluebeard (1944), een film van Edgar G. Ulmer
Bluebeard (1972), een film van Edward Dmytryk